Transformers: Scântei pe Pământ (în ) este un serial american de animație pe computer bazat pe linia de jucării Transformers de Hasbro și Takara Tomy și dezvoltat de Dale Malinowski, Ant Ward și Nicole Dubuc pentru serviciul de streaming Paramount+ și canalul de televiziune Nickelodeon. Este o coproducție între Entertainment One și Nickelodeon Animation Studio, cu serviciile de animație fiind realizate de Icon Creative Studio. Serialul a debutat pe 11 noiembrie 2022 pe Paramount+. Pe 1 februarie 2022, a fost reînnoit pentru un al doilea sezon.

Premiera în România a fost pe 28 noiembrie 2022 pe canalul Nickelodeon.

Premisă
Mulți ani după încheierea Marelui Război dintre Autoboți și Decepticoni, familia Malto se mută din Philadelphia în orășelul Witwicky, Pennsylvania. Aici, frații Robby și Mo Malto devin martori la nașterea primilor Transformatori pe Pământ, o nouă specie numită Terrani, și sunt legați de ei prin mâneci cibernetice în brațele lor. Acum fiind adoptați ca parte din familie și antrenați de Bumblebee, Terranii lucrează cu copii pentru a-i proteja și a-și găsi locul în lume.

Distribuție și personaje

Principali
 Sydney Mikayla – Robby Malto
 Zion Broadnax – Mo Malto
 Kathreen Khavari – Twitch, Agent Bagheri
 Zeno Robinson – Trash
 Danny Pudi – Bumblebee
 Benni Latham – Dot Malto
 Jon Jon Briones – Alex Malto
 Alan Tudyk – Optimus Prime
 Rory McCann – Megatron
 Cissy Jones – Elita-1
 Diedrich Bader – Dr. Meridian/Mandroid
 Cyrus Arnold – Jawbreaker
 Stephanie Lemelin – Hashtag
 Z Infante – Nightshade

Secundari
 Nolan North – Swindle, Hardtop
 Michael Thomas Downey – Wheeljack
 Martha Marion – Arcee
 Sean Kenin Reyes – Soundwave
 Nicole Dubuc – Skywarp, Nova Storm
 Marc Evan Jackson – Agent Schloder
 Kari Wahlgren – Agent executiv Croft
 Daran Norris – Domnul Smelt
 Clancy Brown – Quintus Prime
 Grace Lu – Mischa
 Dasan Turner – Bruno Lowe
 Tiana Camacho – Frenzy
 Jake Green – Laserbeak
 Steve Blum – Starscream
 Krizia Balos – Agent Bala
 Keith David – Grimlock
 Alfie Allen – Tarantulas
 Roger Craig Smith – Breakdown
 Troy Baker – Shockwave
 Sherry Cola – Cadet Kwan
 Jason Marsden – Cadet Conway
 Kaytlin Robrock – Cadet Rosato, Taylor
 Luca Diaz – Stewie
 Alisha Mullaly – Sam
 Shrapnel
 Bombshell
 Skullcruncher
 Ravage
 Brawl

Episoade

Referințe

Legături externe
 

Transformers
Nickelodeon
Paramount+ programare pentru copii
Seriale de animație